Лемпи́цький () — польське прізвище.

Персоналії 
 Лемпіцький Руслан Андрійович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Станіслав Лемпицький (1886—1947) — польський учений і письменник.
 Лемпицька Тамара (1898—1980) — польська художниця.
 Ядвіга Гамська-Лемпицька (1903—1956)  — польська поетеса.
Польські прізвища